Карл IX:
 Карл IX Валуа — король Франції
 Карл IX Ваза — король Швеції